

Cinema
Novecento – film del 1976 diretto da Bernardo Bertolucci, presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes e selezionato tra i 100 film italiani da salvare

Arti figurative 
Novecento – movimento artistico italiano nato a Milano alla fine del 1922

Letteratura 
Novecento –  monologo teatrale di Alessandro Baricco pubblicato da Feltrinelli nel 1994, messo in scena al Festival di Asti da Eugenio Allegri con la regia di Gabriele Vacis
Novecento – libro rosa scritto da Fiona Hood Stewart e pubblicato dalla Harlequin Mondadori Italia nella collana I nuovi bestsellers con il numero 246, nel gennaio 2003

Musica 
Novecento – album in studio dei Decibel, pubblicato nel 1982
Novecento – gruppo musicale italiano di genere new wave, attivo negli anni ottanta e novanta, poi tornato in vetta alle classifiche nel 2008
Novecento – album di Cisco e la Casa del Vento del 2001

Altro 
Novecento – il secolo dal 1900 al 1999
Novecento – casa editrice italiana
Novecento – programma televisivo condotto da Pippo Baudo, andato in onda tra il 2000 e il 2010 su Rai 3 e Rai 1
Novecento – scultura di Arnaldo Pomodoro
La vera storia di Novecento – trasposizione a fumetto, con protagonista Pippo, del monologo Novecento di Alessandro Baricco, riadattato da Tito Faraci (sceneggiatura) e Giorgio Cavazzano (disegni) sul numero 2737 di Topolino, del maggio 2008
Nik Novecento

Pagine correlate 
 900 (disambigua)

Altri progetti